Порта-Нуова:
 Порта-Нуова — городские ворота в Милане
 Порта-Нуова — городские ворота в Вероне